Petersmühle ist ein geographischer Name:

Orte:
 Petersmühle (Presseck), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Petersmühle (Wonfurt), Ortsteil der Gemeinde Wonfurt, Landkreis Haßberge, Bayern

Mühle:
 Petersmühle (Blatzheim), ehemalige Wassermühle im Stadtteil Blatzheim, Kerpen, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
Petersmühle (Solingen), ehemalige Wassermühle in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Petermühle